Сити Оупън 2011 е 1-вото издание на Сити Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011.

Провежда се в Колидж Парк, САЩ от 26 до 31 юли. Надя Петрова печели състезанието след 7 – 5, 6 – 2 над Шахар Пеер. На двойки триумфират Саня Мирза и Ярослава Шведова, които надиграват Говорцова / Кудрявцева с 6 – 3, 6 – 3.

Поставени тенисистки 
  Шахар Пеер (финал)
  Надя Петрова (шампионка)
  Тамира Пашек (полуфинал)
  Йелена Докич (1 кръг)
  Бояна Йовановски (четвъртфинал)
  Елена Балтача (осминафинал)
  Саня Мирза (1 кръг)
  Алберта Брианти (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Саня Мирза /  Ярослава Шведова (шампионки)
  Олга Говорцова /  Алла Кудрявцева (финал)
  Алберта Брианти /  Елени Данилиду (полуфинал)
  Шахар Пеер /  Слоун Стивънс (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
2011